De Nederlandse voornaam Janet, een afkorting van Johanna
janet, een album van Janet Jackson
 JANET, een Brits computernetwerk
 Janet (orkaan), een orkaan in 1995
 janet: pejoratief voor een homoseksueel

Personen met de voornaam Janet:
 Janet Blair, een Amerikaans actrice
 Janet Evans, een Amerikaans Olympische zwemkampioene
 Janet Gaynor, een Amerikaans actrice en Oscarwinnares
 Janet Hubert-Whitten, een Amerikaans actrice
 Janet Jackson, een Amerikaans zangeres
 Paul Janet, een Frans filosoof
 Pierre Janet, een Frans psychiater
 Janeth Jepkosgei, een Keniaans wereldkampioene hardlopen
 Janet Kagan, , een Amerikaans schrijfster
 Janet Murray, een Amerikaans hoogleraar
 Janet Napolitano, gouverneur van Arizona
 Janet Frame, een Nieuw-Zeelands schrijfster
 Janet Leigh, een Amerikaans actrice
 Janet Reno, een voormalige Amerikaans minister van justitie
Janet, een alter ego van Georgina Verbaan, een Nederlandse actrice